Typ C, Type C oder C-Type steht für:

Automodelle:
 Audi Typ C, deutsches Auto
 Citroën Typ C, französischer Kleinwagen
 Connaught Type C, ein Formel-1-Rennwagen (1959)
 Jaguar C-Type, britisches Automodell
 Laurin & Klement C, böhmisches Automodell
 Northern Type C, US-amerikanisches Motorfahrzeug
 Protos Typ C, deutscher Oberklassewagen

Andere Produkte:
 Stecker-Typ C, zweipolige Stecker und Steckdosen ohne Schutzkontakt
 USB Typ C, Steckverbindung für den Universal Serial Bus
 Typ C, britischer Standard-Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „C“
 Typ C (Straßenbahn Timișoara), einen Wagentyp der Straßenbahn Timișoara
 U-Boot-Klasse Typ C

Objektklassen in der Astronomie:
 Typ C, mittelgroße Sonnenflecken in Entstehung, siehe Sonnenfleckengruppe
 Typ C, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Sonstiges:
 Produktionsfunktion vom Typ C, siehe Heinen-Produktionsfunktion

Siehe auch:
 Baureihe C (Begriffsklärung)
 Klasse C (Begriffsklärung)
 Modell C (Begriffsklärung)
 Serie C (Begriffsklärung)